Het wegwielrennen voor vrouwen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1992. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen vond plaats op zondag 26 juli 1992 in Barcelona. Het parcours telde 81 kilometers, met start en finish in Sant Sadurní d'Anoia. De wedstrijd werd gewonnen door de Australische Kathy Watt (gemiddelde snelheid 38,9735 km/h), vóór de Française Jeannie Longo-Ciprelli en titelverdedigster Monique Knol uit Nederland. In totaal stonden 57 rensters aan de start, van wie er 54 de eindstreep haalden. 

Longo gold vooraf als de uitgesproken favoriete. Bij de twee voorgaande olympische wedstrijden (1984 en 1988) was de Française er niet in geslaagd de gouden medaille te winnen. Sterke concurrentie werd verwacht van de Nederlandse ploeg, onder aanvoering van titelverdedigster Knol en regerend wereldkampioene Leontien van Moorsel. Maar Knol en Van Moorsel hadden een vete en weigerden om voor elkaar te werken tijdens de race. Tegen het einde van de wedstrijd ging Longo aan de leiding in een groep van 33 rensters. Ze ondernam een vluchtpoging op drie kilometer van de finish, bleef weg en dacht eindelijk haar gouden medaille te hebben gewonnen. 

Maar vanwege de slechte informatie van de koersleiding was het haar ontgaan dat Watt al eerder in de tegenaanval was gegaan aan het begin van de laatste ronde. Watt nam een grote voorsprong snel en bleef weg in de laatste ronde om de gouden medaille op te eisen. De Australische had eerder de gouden medaille gewonnen bij de Gemenebestspelen van 1990, en was in het voorjaar als derde geëindigd in de Giro Donne.

Uitslag

Wegrit mannen
1992 wegrit vrouwen